Fantasia 2000, animatiefilm uit 1999/2000 van Walt Disney Animation Studios.
 Fantasia Barrino, de winnares van de derde editie van American Idol.

 Fantasia (film), animatiefilm uit 1940 van Walt Disney Productions met muziek van Igor Stravinsky.
 Fantasia (Het oneindige verhaal), fictief land uit het boek Het oneindige verhaal.
 Fantasia (Maghreb), ruiter- en buskruitspel in Noord-Afrika
 Fantasia (computerspel), computerspel van Infogrames uit 1991

Muziek
 Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, ook: Tallis Fantasia
 Fantasia (album), een live-album van de Britse band Asia.
 Fantasia (Segers), een compositie voor brassband van de Belgische componist Jan Segers.
 Fantasia (Smith), een compositie voor altsaxofoon en harmonieorkest van de Amerikaanse componist Claude Thomas Smith.

Overige
 Fantasie (muziek) (ook: fantasia), muziekvorm met een betrekkelijk vrije structuur.
 Ephemeral Fantasia, is een computerspel voor het platform Sony PlayStation 2
 Phantasialand een attractiepark in het Duitse Brühl bij Keulen

Zie ook 
 Fantasie (doorverwijspagina)